Слепухин:
 Слепухин, Анатолий Андреевич (1910—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Слепухин, Юрий Григорьевич (1926—1998) — советский прозаик, с 1963 года — член Союза писателей СССР.